Гобо
 Гобо (освещение) — трафарет или устройство, создающее узоры с помощью освещения. Люди использовали его с первых дней существования театра. ГОБО проекторы — светодиодное оборудование, которое проецирует статичное изображение на любую поверхность.
 Гобо — город в Японии в префектуре Вакаяма.
 Гобо, Гаспар (1814—1882) — французский художник.